Такмичење у дисциплини појединачно за мушкарце на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију одржано је на комплексу за скијашко трчање и биатлон Лаура у Красној Пољани, Краснодарском крај 60 км удаљоној од Сочија 13.фебруара, 2014. са почетком у 18:00 часова по локалном времену.

Систем такмичења 
Дисциплина појединачно је најстарија дисциплина у биатлону, која се у мушкој конкуренцији одвија на кружној стази од 20 километара. Гађа се 4 пута наизменично у лежећем и стојећем ставу, укупно 20 мета. Сваки промашај доноси додатно време, које обично износи 1 минут, а додаје се на време трчања. Такмичари започињу трку са 30 секунди размака.

Титулу олимпијског победника бранио је Емил Хелге Свенсен из Норвешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 89 биатлонаца из 31 земље.

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на званичном сајту ЗОИ 2014 

Биатлон на Зимским олимпијским играма 2014.